Het ATP-toernooi van Bangkok 2009 (met de officiële naam PTT Thailand Open 2009) werd van 28 september tot en met 4 oktober gespeeld.
Er werd indoor gespeeld op de hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise stad Bangkok.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Bangkok
ATP-toernooi van Bangkok